Гран-при Швейцарии 1950 года — четвёртая в сезоне зачётная гонка в классе автомобилей Формулы-1. Соревнования проходили со 2 по 4 июня на трассе Бремгартен. Как и прочие гонки сезона, она прошла при доминировании гонщиков «Альфы-Ромео», гонщикам же заводской команды «Феррари» при всем старании навязать борьбу не удалось. Победа, как и на первом этапе сезона, досталась Фарине, вторым стал Фаджоли, а на третье место приехал Розье, оправдав тем самым своё приглашение в заводскую команду «Тальбо-Лаго». Фанхио долго лидировал, затем уверенно держался в лидирующей группе, но сошёл из-за отказа мотора.

Перед Гран-при 
На данном этапе продолжилась борьба между заводскими командами «Альфа-Ромео» (Фарина, Фанхио и Фаджоли) и «Феррари» (Аскари, Виллорези, Соммер). Четвёртая «Феррари» была выставлена частным порядком для Питера Уайтхеда. Заводская команда «Тальбо-Лаго» вдобавок к выступавшим на первом этапе Жиро-Кабанту и Мартену пригласила также частника Луи Розье, выступавшего до этого за собственную команду на менее современном автомобиле того же производителя. Также состав сохранили заводская команда «Мазерати» и частная «Enrico Plate», а вот «Гордини» решили не участвовать. Наконец добралась до соревнований частная команда «Scuderia Milano», выставив модифицированный Maserati 4CLT/50 для Бонетто. «Scuderia Ambrosiana» пригласила Парнелла, а за «Scuderia Achille Varzi» вместо травмированного в Монако Гонсалеса пригласили на одну гонку известного мотогонщика Нелло Пагани.

Квалификация 
В квалификации Фанхио и Фарина значительно опередили всех, включая и собственного напарника по команде — Фаджоли. Вместе трое гонщиков «Альфы» заняли весь первый ряд. На втором ряду расположились Виллорези и Аскари на Феррари, третий их напарник значительно отстал и стартовал только из пятого ряда, а четвёртый — частный — автомобиль Феррари и вовсе не смог квалифицироваться из-за проблем с подготовкой двигателя. Пилоты заводской команды «Тальбо-Лаго» расположились на третьем и четвёртом рядах, компанию им составили Этанселен и Бира. Роль не стартовал из-за травм, полученных в Монако, Парнелл и Фишер на SVA не приехали.

Гонка 
На первых кругах Аскари вмешался в борьбу Alfa Romeo, но быстро отстал. Между собой боролись Фанхио и Фарина, Фаджоли же медленно отставал. Вскоре сошли Аскари и Виллорези, и на четвёртое место пробрался Бира. Пробыл он там недолго, совершив дозаправку и выпустив на четвёртое место Этанселена. Далее в серьёзную аварию попал Эжен Мартен, получивший при этом травмы, вынудившие его надолго оставить гонки. Ещё позже Этанселен сошёл из-за поломки коробки передач и на четвёртое место вышел приглашённый в заводскую команду «Тальбо-Лаго» Розье. На 33-м круге из-за проблем с двигателем сошёл Фанхио, и четвёртое место Розье превратилось в третье. Фарина, вместе с Фанхио приличный отрыв от Фаджоли и всех остальных, после схода аргентинца легко победил.

|}

 Луи Розье заработал первый подиум для французских гонщиков.
 Поул-позиция: Хуан Мануэль Фанхио — 2:42,1
 Быстрый круг: Нино Фарина — 2:41,6

Положение в чемпионате после Гран-при 
Закончив вторую гонку с максимально возможным результатом, Фарина вышел в единоличные лидеры чемпионата. Фаджоли, второй раз за сезон финишировав на второй позиции, вышел на второе место.

 Примечание: Указаны только пять первых позиций. В зачет чемпионата шли только 4 лучших результата каждого гонщика.

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Швейцарии